Изолация може да се отнася за:

 Изолация (генетика)
 Изолация (електротехника)
 Изолация (политика)
 Изолация (психология)
 Топлоизолация